est un programme spatial de la NASA qui prévoit de confier à des acteurs privés le transport de fret et des équipages jusqu'à la station spatiale internationale.
 , soit en français « vendu sur l'étagère » :
 Produit informatique , fabriqué en série par l'.